Čakov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Čakov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Čakov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar